Als Moskauer Aufstand werden unter anderem folgende Aufstände in der Geschichte Moskaus bezeichnet:

 der Moskauer Aufstand 1648, besser bekannt als Salzaufstand
 der Moskauer Aufstand 1662, auch Kupferaufstand
 der Moskauer Aufstand 1682, auch Erster Strelizenaufstand
 der Moskauer Aufstand 1771, siehe Moskauer Pestrevolte
 der Moskauer Aufstand 1905 während der Russischen Revolution von 1905, siehe Dezemberaufstände